Little Missouri River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Missouri River (North Dakota)
 Little Missouri River (Arkansas)